Boddinstraße (straat)
 Boddinstraße (metrostation)